Груша 'Памяти Яковлева' — раннеосенний, скороплодный сорт груши универсального назначения.

Включён в Госреестр по Центральному, Центрально-Чернозёмному и Средневолжскому регионам с 1985 г. Используется в селекции для получения сортов слаборослых, высокозимостойких, устойчивых к болезням. Распространён широко, размножается питомниками.

Характеристика сорта 
Деревья небольшие, быстрорастущие, средней густоты. Крона округлая. Основные ветви отходят под углом, близким к прямому, с возрастом образуются многочисленные ветвистые кольчатки.

Кора на стволе и основных ветвях серая, шелушащаяся. Груша 'Памяти Яковлева' отличается высокой пробудимостью почек и побегообразовательной способностью. Преобладающий тип плодовых образований простые и сложные кольчатки.

Побеги светло-коричневые, средней толщины, коленчатые, часто с колючками, чечевичек мало. Почки отогнутые, конические, гладкие, очень большая подпочечная подушка.

Листья зелёные, средней величины, обратнояйцевидные, кожистые, верхушка скручена, пластинка слабо изогнута, край пильчатый, черешок длинный, прилистники средние, ланцетовидные.

Цветки белые, простые, по 4—6 в соцветии, блюдцевидные, лепестки раздельные, край ровный, рыльца на уровне пыльников.

Плоды средние, гладкие, при обильном плодоношении наблюдается неодномерность, широкогрушевидные. Кожица блестящая, светло-жёлтая (позже золотисто-жёлтая) с лёгким оранжевым «загаром» на меньшей части плода. Плодоножка длинная, изогнутая, средней толщины. Воронка мелкая, или отсутствует, чашечка полуоткрытая, блюдце мелкое, узкое, слегка ребристое. Сердечко среднее, камеры закрытые, средние, подчашечная трубка средняя, котловидная. Мякоть кремовая, сочная, сладкая, полумаслянистая, без терпкости, с небольшими грануляциями у семенного гнезда.

Состав плодов: сахаров — 12,2 %, кислотность — 0,25 %, аскорбиновой кислоты — 9 мг/100г, катехинов — 30,2 мг/100 г. Кроме того, содержится значительное количество арбутина.

Плоды прочно держатся на дереве, хорошо транспортируются.

Вкус — 4,4 балла.

В культуре 
Сорт самоплодный. Деревья начинают плодоносить на 3—4 год после посадки. Урожайность 7-летних растений более 20 кг с дерева; в период полного плодоношения — более 220 ц/га.

Плоды универсального назначения, дают высококачественные продукты переработки — компоты, варенье. Плоды прочно держатся на дереве, хорошо транспортируются.

Деревья начинают плодоносить на 3—4 год после посадки в сад. Урожайность нарастает быстро: 7 летние деревья дали более 20 кг, а взрослые — более 220 ц/га. Небольшой размер деревьев позволяет проводить более плотные посадки, до 6 × 4 м на семенном подвое.

Характеризуется высокой зимостойкостью, в экстремальных условиях зимовки. Подмерзание не превышает 1,5—2 балла. В МГУ сорт считается лишь среднезимостойким, что указывается как его недостаток. Засухоустойчивость недостаточная, на полив отзывается более высокими товарными и вкусовыми качествами плодов. Устойчив к парше, отличается высокой степенью самоплодности. С возрастом и при обильном плодоношении отмечается некоторая невыравненность плодов, наличие каменистых клеток. Сорт используется в селекции для получения сортов слаборослых, высокозимостойких, устойчивых к болезням.

Происхождение

Примечания 

Памяти Яковлева
Плодоводство в СССР